Orangeville může být:

 Orangeville (Illinois)
 Orangeville (Indiana)
 Orangeville (New York)
 Orangeville (Ohio)
 Orangeville (Ontario)
 Orangeville (Pensylvánie)
 Orangeville (Utah)